Bodo (volk), bevolkingsgroep in het noordoosten van India
 Bodo (taal), Tibeto-Burmaanse taal van deze groep
Bodo Eleazar, christelijk geestelijke uit de 9e eeuw, die zich bekeerde tot het jodendom
 Bodo (reus), legendarische reus
Bodo (Excavata), een geslacht van eencelligen, behorend tot de Excavata
Bodo (motorfiets), Duits historisch motorfietsmerk

Plaatsen 
Bodo (Timiș), Roemeense gemeente
 Bodo (Ethiopië), plaats in Ethiopië
 Bodø, gemeente in de Noorse provincie Nordland
 Bodó, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte